Almirante Lynch puede referirse:

al Almirante Patricio Lynch o a alguno de los siguientes buques.

Buques 

Torpedero Almirante Lynch
Fragata Almirante Lynch (PFG-07)
Fragata Almirante Lynch (FFG-07)